Otto Finsch – naturalista ed esploratore tedesco
Finsch – cratere lunare